

Slana, un village de la municipalité de Petrinja (comitat de Sisak-Moslavina).

Slana, une localité d'Alaska.

Vyšná Slaná, une commune du district de Rožňava, dans la région de Košice ;
 Nižná Slaná, une commune du district de Rožňava, dans la région de Košice ;
 Sajó ou Slaná, rivière de Slovaquie et de Hongrie

Slaná, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec.